Dictyonella är ett släkte av svampar. Dictyonella ingår i familjen Saccardiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyonella (Saccardiaceae)